Benedikt Carpzov bzw. Benedict Carpzov ist der Name folgender Personen:

 Benedikt Carpzov der Ältere (1565–1624), deutscher Rechtswissenschaftler
 Benedikt Carpzov der Jüngere (1595–1666), deutscher Strafrechtler und Hexentheoretiker
 August Benedict Carpzov (1644–1708), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Friedrich Benedict Carpzov (1649–1699), deutscher Jurist, Ratsherr und Baumeister

 Johann Gottlob Carpzov (1679–1767) Theologe (BBKL)
 Samuel Benedict Carpzov (1647–1707), deutscher Poet und lutherischer Theologe